

Astronomia 
 M26 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M26 – autostrada britannica fra la M25 a Sevenoaks e la M20 prima di Maidstone

Armamenti 
 M26 Pershing
 M26 – bomba a mano statunitense